Esistono più comuni francesi con questo nome

Lugan – Aveyron
Lugan – Tarn